Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Kapler – rosyjski i radziecki scenarzysta
 Konrad Kapler – polski piłkarz